Stukenbrock steht für

 Stukenbrock, Ortsteil von Schloß Holte-Stukenbrock
 Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Safariland Stukenbrock, Freizeitpark in Schloß Holte-Stukenbrock

Stukenbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Stukenbrock (* 1976), dänische Biologin
 Karin Stukenbrock (1962–2018), deutsche Medizinhistorikerin